«Волшебник» () — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса. Премьера состоялась в США в 1903 году.

Сюжет 
Волшебник исчезает и появляется Пьеро. Он распускает голову и расчленяется. Его убивают и он трансформируется. Пьеро заколдовывает убийцу.

См. также 
 Спиритический портрет
 Волшебный фонарь (фильм)
 Человек с резиновой головой
 Адский котёл
 Одна голова хорошо, а четыре лучше
 Странная дислокация
 Волшебный кирпич
 Сон астронома
 Замок дьявола

Ссылки 
 
 Волшебник на сайте Filmjournal.
 

Короткометражные фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1898 года